Il singolare maschile  del torneo di tennis Orange Prokom Open 2004, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Rafael Nadal che ha battuto in finale José Acasuso 6–3, 6–4.

Teste di serie

  Marat Safin (secondo turno)
  Nikolaj Davydenko (primo turno)
  David Ferrer (secondo turno)
  Igor' Andreev (primo turno)

 Alberto Martín (primo turno)
 Rafael Nadal (campione)
 Albert Montañés (primo turno)
 Paul-Henri Mathieu (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Orange Prokom Open 2004
ATP Tour 2004